Johan Bülow kan avse:
* Johan Bülow (död 1411), riddare, se Johann von Bülow
Johan von Bülow (1751-1828), en dansk hovman och kommendör av Nordstjärneorden.
 Johan Bülow (ishockeyspelare)